Arak peut faire référence à :
 Arak, une ville d'Iran, capitale de la province de Markazi dans lequel se trouve réacteur nucléaire d'Arak
 Arak, une ville de Syrie dans le Gouvernorat de Homs.
 Arak, un village Algérien dans la Wilaya de Tamanrasset.

 Arak, une boisson alcoolisée anisée consommée au Moyen-Orient, et plus particulièrement au Liban.
 Arak, une bande dessinée publiée chez DC Comics et dont un numéro a été dessiné par Gérald Forton.

Voir aussi 
 Arrack, une boisson alcoolisée, tirée de la sève du palmier à sucre, produite au Sri Lanka, à Bali et dans le Sud-Est asiatique.

Homonymie de toponyme